Le Grand Pruneau Show est un festival organisé par la ville d'Agen autour du thème du pruneau le dernier week-end avant la rentrée scolaire. Durant trois jours, le centre-ville est fermé à la circulation, laissant place aux scènes installées et animations diverses. Créé en 2005, le festival prend de l'importance : en 2010,  il accueille plus de  visiteurs.

Les éditions

2005 
L'édition 2005 a été la première du Grand Pruneau Show. Les thématiques d'origine étaient alors :
 « Pruneau parade » : le grand défilé autour du pruneau, avec des chars, des bandas, animations de rues…
 « Pruneaux et papilles » : toutes les animations autour des produits, du goût et des saveurs(marchés, séchage de la prune, dégustations, apéros, produits du terroir…).
 « Pruneaux en musiques » : animations musicales, concerts.
 « Le pruneau fait son cinéma » : projections de films sur la fabrication du pruneau, historique du film publicitaire…
 « Le pruneau Challenge » : des jeux, des épreuves, autour du pruneau, réunissant des équipes de la presse et des institutions partenaires de l’opération.

Durant cette première manifestation il n'y a eu qu'un seul grand concert, celui du groupe de zouk Kassav. Mais le principe premier est toujours resté le même : celui de la gastronomie, de la musique et du plaisir.  personnes se sont rassemblées pour cette première édition.

2006 
L'édition 2006, toujours sur le même principe, a accueilli Yuri Buenaventura, Paganella, les Gypsyland, Métisoléa... La manifestation a fait venir  personnes.

2007 
L'édition 2007 a accueilli Yannick Noah. Les pruneaux toujours gratuits, les concerts et les animations ont fait venir  personnes.

2008 
En 2008, on retrouve toujours la parade des associations, le marché gourmand et la distribution de pruneaux, des ateliers cirque et jeux pour les enfants, des démonstrations de danses traditionnelles, des groupes locaux qui peuvent se produire sur une scène, tournois de sport et démonstrations, et bien entendu les grands concerts avec cette année-là Johnny Clegg et les Tambours du Bronx.

Les nouveautés de l'édition 2008 ont été la mise à disposition des associations culturelles et sportives de chapiteaux pour faciliter la rencontre avec le public, une soirée DJ le vendredi soir, des ateliers ludiques, une balade contée et des ateliers interactifs, concours et démonstrations par le SUA.

La manifestation 2008 a rassemblé encore  personnes.

2009 
En 2009 près de  personnes sont venues participer au Grand Pruneau Show. Le concert de Magic System, le vendredi, a amené  personnes sur la place de la mairie. En première partie du Grand Orchestre du Splendid,  groupe rock agenais « Charlie Ace » a offert son dernier concert au public venu en nombre. Un autre groupe amateur local « Shelters » s’est également fait remarquer par son répertoire disco-rock. Le dimanche, les Tambours de Brazza ont clôturé la manifestation et fait le lancement de la saison culturelle. 

Pour donner une identité au festival, des foulards couleur prunes seront distribués à quiconque portera un T-shirt blanc. Le périmètre est également élargi. 

Un stand prévention est installé et les éco-cup font leur apparition. En effet, contre la caution d', un gobelet réutilisable et donc écologique est fourni.

2010 
En 2010, les nouveautés sont la commercialisation de produits dérivés tels que les bandanas, les T-shirts, les badges et des poches de confettis blanc et violet. 

Les animations de rues sont également la grande nouveauté de l'édition 2010. Pour la première fois, on pouvait donc admirer les arts du cirques, les arts forains et des fanfares de musique en déambulation dans la ville notamment avec La Fatal Cie avec Jérôme Martin, la Cie L’arbre à vache, la Cie du Butor, la Cie La Lessiveuse, Déclic circus, la Cie Tokia, La Parade Impériale du Kikiristan, La Cie Vieussens, La Cie de la Pomme d’Or, La Batucada Zarbatuk et La Banda Los Prunos.

La Fédération des métiers de l'Hôtellerie s'associe au Grand Pruneau Show pour la première année en programmant des apéros concerts et en diffusant des sets de tables aux couleurs du Pruneau Show dans les bars et restaurants du périmètre de la manifestation.

Le Cook Show fait également son entrée. Organisé par le Bureau Interprofessionnel du Pruneau, il s’agit de démonstrations de cuisine et d’élaborations de recettes simples à base de Pruneau d’Agen et des saveurs de Lot-et-Garonne par des Cuisiniers des Logis du 47.

Enfin les  festivaliers de l'édition 2010 ont pu assister, toujours gratuitement, aux concerts de Superbus, Johnny Clegg (qui a remplacé au dernier moment le groupe Bisso Na Bisso) et Alpha Blondy.

2011 
Pour l'édition 2011, les festivaliers étaient plus de , malgré l'apparition de la pluie le vendredi. Cette année-là, Cali, Zaz et Louis Chedid étaient au programme des désormais traditionnels concerts gratuits, avec des premières parties locales comme Paganella, Minima Social Club et Micky and the Stirrers. 

Depuis 2008, le festival est sous le parrainage d’une personnalité. Patrick De Carolis, ancien président de France Télévisions, journaliste et écrivain, a ainsi parrainé la  du festival. Il a été présent les 26 et , notamment durant le Cook Show le vendredi et pour une séance de dédicaces le samedi après-midi à la librairie Martin Delbert.

Pour le reste, la gastronomie a encore une fois été mise en avant avec le marché gourmand et la distribution de pruneaux sortis du four. Le Pôle sportif du Gravier apparaît, permettant aux enfants de s'essayer à la pratique de sports nombreux et variés. Les compagnies de rues sont toujours présente avec cette année 2011, les Compagnies Stromboli, Presque Siamoises, Pipototal, Kiroul et les fanfares la Rhynofanpharyngite, à la Gueule du Ch'val, le Bus Rouge, et des Goulamas.
Finalement, plus de  visiteurs étaient présents sur le festival,  de prunes et pruneaux ont été distribuées à  personnes, près de  visiteurs ont profité du plateau sportif et  bandanas ont été vendus.

2012 
Pour l'édition 2012 (), on retrouve encore une fois des têtes d'affiches d'envergure nationale voire internationale : la bretonne Nolwenn Leroy le vendredi, le groupe Pony Pony Run Run le samedi et enfin Gérard Lenorman pour clôturer le festival le dimanche.

On retrouve les classiques désormais ancrés dans le festival : distribution de pruneaux, défilé des associations, marché gourmand, tenue prune et blanche... Le plateau sportif du Gravier s'enrichit avec notamment un fronton de pelote basque.

2013 
La  (30- -  septembre) accueillera encore des têtes d'affiche à la renommée nationale : Olivia Ruiz, le groupe pop-rock BB Brunes et Michel Fugain. Pour le reste, les mêmes "standards" du Pruneau Show sont conservés.

2014 
Pour la 10eme édition de 2014, Agen a reçu des stars de grande renommée: Gérard De Palmas, Les Plastiscines, Salvator Adamo et Joyce Jonathan qui remplace au dernier moment Vanessa Paradis initialement prévue.

Durant ces 3 jours, la place du Gravier a accueilli 33 clubs sportifs pour promouvoir leurs activités.

2015

2016

2017

2018

2019

Voir aussi

Articles connexes 
 Agen
 Pruneau d'Agen

Liens externes 
 Site du festival

Notes et références

Notes

Références 

Agen
Festival en Lot-et-Garonne